Belica – gmina w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Belica – miasto w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Belica – rzeka w Bułgarii, dopływ Jantry
 Belica – rzeka w Serbii, dopływ Morawy
 Belica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Belica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Belica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Belica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Belica – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Belica – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim
 Belica – region w Serbii, w Pomorawii

Zobacz też 
 Bełica
 Bielica